Николай Иванович Чхало (род. 1 февраля 1962) — , лауреат премии имени А. Г. Столетова (2008).

Биография 
Родился 1 февраля 1962 года в городе Каргат Новосибирской области.

В 1985 году окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического института, кафедра Электрофизические установки и ускорители.

С 1983 по 1985 годы, ещё во время учёбы в институте, работал лаборантом физической лаборатории Института ядерной физики СО РАН.

С 1985 по 2000 годы — работа в Института ядерной физики СО РАН (стажёр-исследователь, инженер, научный сотрудник и старший научный сотрудник).

В 1996 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Многослойные рентгеновские зеркала для диагностики плазмы».

С 2001 по 2008 годы — старший научный сотрудник Института физики микроструктур РАН.

С 2008 года — исполняющий обязанности заведующего лаборатории.

В 2009 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Методы диагностики структурных и дисперсионных свойств многослойных рентгеновских зеркал».

Научная деятельность 
Рентгеновская оптика, физика поверхности и тонких плёнок, оптическая интерферометрия, источники рентгеновского излучения, проекционная литография.
Автор 200 научных трудов.

Награды 
Премия имени А. Г. Столетова (совместно с Н. Н. Салащенко, за 2008 год) — за серию работ «Развитие многослойной рентгеновской оптики и применение в физических экспериментах и научном приборостроении»

Ссылки 
 
 
 

Сотрудники Института физики микроструктур РАН
Лауреаты премии имени А. Г. Столетова
Рентгеновская оптика